Кевин Хольмен (; ) — шведский футболист, полузащитник «Эльфсборга».

Клубная карьера 
Является воспитанником «Эльфсборга», в котором прошёл путь от детских команд до основной. В декабре 2020 года подписал свой первый контракт с клубом. 6 марта 2021 года провёл свой первый матч за основную команду, появившись на поле в конце встречи группового этапа кубка Швеции против «Фалькенберга». 

В июне 2022 года продлил контракт с командой, подписав новое соглашение, рассчитанное на полтора года. После чего был отдан в аренду до конца сезона в «Шёвде». Впервые в футболке нового клуба появился на поле 26 июня в матче с «Вестеросом». 19 октября попал в заявку «Эльфсборга» на игру с «Варбергом». На 13-й минуте встречи дебютировал в чемпионате Швеции, заменив получившего травму Андре Рёмера.

Личная жизнь 
Является племянником Самуэля и Себастиана Хольменов, также профессиональных футболистов, выступавших за национальную сборную Швеции.

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Эльфсборга» 
 Профиль на сайте fotbolltransfers.com 
 Профиль на сайте lagstatistik.se 

Футболисты Швеции
Игроки ФК «Эльфсборг»
Игроки ФК «Шёвде»